Сендуга:
 Сендуга — река в Архангельской области, приток Вычегды
 Сендуга — деревня в Ленском районе Архангельской области